Perm steht für:
 Perm (Geologie), die jüngste Periode des Erdaltertums (Paläozoikum), vor ca. 300–250 Millionen Jahren
 Perm (Stadt) in Russland
 Region Perm in Russland
 Gouvernement Perm, ehemalige Verwaltungseinheit im Russischen Reich
 Groß-Perm, mittelalterliches Fürstentum in dieser Region, der Name hielt sich lange als Landschaftsbezeichnung
 Altpermische Schrift (ISO-15924-Code), Alphabet zur Schreibung des Komi
 Perm (Einheit), gebräuchliche Einheit der Permeabilität

PERM steht für:
 PERM (Computer), Programmgesteuerte Elektronische Rechenanlage München (1952–1974)
 Progrediente Enzephalomyelitis mit Rigidität und Myoklonien, eine neurologische Erkrankung

Siehe auch:

 Groß-Perm
 Perm-Bahn, ehemalige Eisenbahnstrecke von Velpe nach Hasbergen
 Zeche Perm, ehemaliges Erzbergwerk bei Ibbenbüren

PERM